Estagund est un pays fictif de Féérune appartenant au monde de campagne des Royaumes oubliés, pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. Il est plus ou moins inspiré de l'Inde.

Très semblable au Durpar qui y trouve ses meilleurs gardes de convoi, l'Estagund est un pays beaucoup plus spartiate toutefois. Les habitants vivent à travers leur honneur et la discipline. L'Estagund a développé son commerce en fonction des guerres et on y trouve des armes et des armures de grande qualité.

Géographie

L'Estagund est un pays chaud, longeant la côte de la Grande Mer. Sur la côte se trouve Chavyondat la capitale et port de pêche.
Sa terre est peu fertile, parfois désertique, excepté le long de la rivière Gundan qui traverse le pays.
Le pays est séparé du Durpar au Nord par la Langue du Lion, un grand fleuve aux eaux boueuses qui se jette dans la baie de l'Eau Doré.
Les plaines de l'ouest mènent à la forêt luxuriante du Luiren.
La limite orientale de l'Estagund est peu définie, mais on dit généralement que Var le Doré commence là où l'on voit les premiers monstres. Bien que petit en surface, le Var abrite de nombreuses créatures qui sont constamment repoussés vers la mer par les soldats Estagundais.

Histoire

L'histoire de l'Estagund suit une voie différente de celles du Durpar et du Var.

Les Gunders, peuple d'origine, furent conquis en 551 CV par Reinhar I, chef des Arkaiuns de l'ancien Dambrath, et la région fut vite annexée. Estagund récupéra son indépendance quand Reinhar fut tué par le mage Halruaan Mycontil, mais le pays éclata alors en cités-états indépendants.

Des affrontements au Var, et des luttes entre les cités se poursuivirent pendant des siècles, jusqu'à ce qu'un roi réussisse à unir le pays. Le roi Bornial était un homme compétent, et grâce à lui, l'Estagund prospéra. Ses descendants ne partageaient pas sa sagesse, et en 1053 CV, le roi Selkarin tenta de conquérir le Durpar, qui résista. Il essaya alors d'annexer Dambrath, qu'il pensait faible car dirigé par des femmes. la campagne fut brève et il y perdit ses troupes, et la vie.

N'ayant pas d'enfant, c'est son frère Seltarir qui fut couronné. Il se retrouva à la tête d'un pays sans armée et accablé par la famine causé par des récoltes trop faibles. Il vendit donc le pays entier à un grand marchand Durparien, Jeradeem (la légende dit pour 24 perles, mais en réalité pour des diamants valant plusieurs millions), ce qui lui donna un siège au Conseil des Marchands.

Gouvernement

Le pays est dirigé par un Rajah, à la fois roi, entité marchande et chef militaire.

Il est servi par une caste guerrière de nobles, les maquar. Cette caste de soldats d'élite est dévouée à la défense de la famille royale, la protection de la nation, et suit des règles très strictes. Les maquar sont de grands stratèges et sont toujours consultés avant les grandes batailles.

Cités importantes
 Chavyondat, située au bord de la Baie des rois, est la capitale d'Estagund.

Langues
Les deux langues populaires sont le Commun des Royaumes, et le Midani (langue commune propre au Zakhara et à certains pays du Sud, ressemblant au swahili et à l'arabe).
On peut trouver à l'ouest quelques communautés connaissant l'Akalan, dialecte des Dambraii.

Coutumes

Estagund partage son héritage culturel avec Durpar et Var le Doré. Son peuple est constitué de Durpariens appréciant le commerce et rendant honneur à l'Adama, le panthéon et le code moral qu'ont en commun les trois royaumes.

Contrairement aux Durpari, qui sont gouvernés par les plus riches marchands, les habitants d'Estagund honorent avant tout une classe de nobles guerriers.

Le Rajah d'Estagund, Ekripet Seltarir est non seulement le plus riche marchand du pays mais également le chef de guerre et grand monarque du royaume.

Région des Royaumes oubliés